Чемпионат мира по хоккею с шайбой среди молодёжных команд 1996 года в группе D — спортивное соревнование по хоккею с шайбой под эгидой ИИХФ, проходившее с 31 декабря 1995 года по 4 января 1996 года в столице Эстонии, Таллине. Команда, занявшая первое место, получила право играть в Группе C молодёжного чемпионата мира 1997 года. Первый чемпионат мира в Группе D
.

Участвующие команды 

В чемпионате принимали участие 6 национальных команд — пять из Европы и одна из Африки. Сборная Болгарии пришла из группы С, четыре — с прошлого турнира группы С2 и дебютант Сборная ЮАР.

Предварительный раунд

Группа A 

Время местное (UTC+2).

Группа B 

Время местное (UTC+1).

Финальный раунд

Матч за 5-е место 

Время местное (UTC+1).

Матч за 3-е место 

Время местное (UTC+1).

Финал 

Время местное (UTC+1).

Индивидуальные награды 

Лучшие игроки по амплуа:
 Вратарь:  Робин Келлер
 Защитник:  Марин Латкович
 Нападающий:  Эгидиус Бауба
 Бомбардир:  Эгидиус Бауба

Рейтинг и статистика

Итоговое положение команд

Примечания

Ссылки 

 
 
 

Третий
М*3